Noget, som er dannet via en syntese, kaldes syntetisk. Syntese betyder bredt at sammenføje til en helhed. Ligesom syntese har flere specialiseringer, har ordet syntetisk det også:
 Syntetiske stoffer -  er i videnskabelig sprogbrug kemiske stoffer, som er resultatet af en kemisk syntese.
 Syntetisk fiber
 Syntetisk gummi
 Syntetisk brændstof
 Syntetisk grundstof
 Syntetisk radioisotop
 Sprogligt: I dagligt sprog har ordet fået en klang af kunstigt, modsat naturligt. I nogle sammenhænge bruges ordet endda nedsættende om det, der opleves som uægte. Man taler om, at et fødemiddel kan have en syntetisk smag eller syntetisk lugt, jf. f.eks. kager, hvor man har tilsat for meget mandelessens eller læskedrikke, som smager for tydeligt af hindbær-ester.
 Syntetiske sprog
 Syntetiske domme

Se også 
 Synthetic aperture radar
 Kunstsprog
 Kunststof (=plast)
 Kunstig

Kilder/referencer